

Patronyme 

 Calixte Pianfetti (1926-2008), joueur français de hockey sur glace
 Maxime Pianfetti (1999-), sabreur français

Récompense 
 Trophée Calixte-Pianfetti